Chamín puede referirse a:
 Chamin, comida sefardita.
 Chamín (España), parroquia y aldea española del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Chamín de Abaixo, aldea española de la aldea y parroquia de Chamín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Chamín de Arriba, aldea española de la aldea y parroquia de Chamín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Chamín do Medio, aldea española de la aldea y parroquia de Chamín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.